

Опис 
Млади човек са брадом боје коже, а на глави има шешир који личи на шешире циркуских жонглера. Одевен је у црвену тунику, са плвим оковратником на коме је закачено шест прапораца. Рукави тунике, појас, ивица на доњем делу тунике и ивица десног рукава - који је плаве боје - су жуте боје. Његове панталоне су плаве боје, ципеле црвене, а у левој руци држи бели штап који му се наслања на десно раме, на чијем се крају виси вречица боје коже. У десној руци држи штап који је жуте боје. Једна мачка, са његове леве стране, вуче његове панталоне и открива му задњицу са десне стране. На валовитим, линијама ишараном земљишту жуте боје налазе се три бусена беле траве и два бусена зелене траве у бујном расту. 
 Симболичко значење
Луда полази на пут, лута свијетом, тражи истину и склад још увијек оптерећен својствима људске двојности. Лоше контролише своје инстикте. Сигуран је једино у своју интелигенцију, али она престаје када је у питању делање(окреће нам своју десну страну која је за разлику од леве оптерећена). Та неуравнотеженост ће му сметати при сваком кораку. 
 Мистично значење
Многи окултисти Луду поистовећују са Парсифалом из легенде о светом Гралу – свето и невино лице које успева тамо где никаква мудрост не успева. Луда је виђена као лудак или глупак који је ближи божанским реалностима него ми. Неки окултисти тумаче Луду и као дах спиритуалног живота.
 Значење карте у стварима материјалне природе
Ова карта је лабилна, исувише идеална и непоуздана. 
 Значење карте у духовном смислу
Означава позитивне намере и генијалност идеја, али и указује на потребу за промишљањем и опрезом. 
 Кабалистички односи
Метвица, калцедон, веома бледа жута боја, дрво тополе и планински предели.

Види још 
 Тарот
 Велика аркана
 Мала аркана

Спољашње везе 

Тарот